Дъёги () — рассеянное село Веремской волости Резекненского края Латвии. Село находится в северо-западной части волости, у Петербурго-Варшавской железной дороги.

В Дъёгах находится асфальтобетонный завод резекненской строительной фирмы ООО «Цели ун тилти» («Дороги и мосты»), неподалёку от станции «Бурзава».

Примечания

Ссылки 
 Домашняя страница Веремской волости
 Информативный портал Резекненского края

Веремская волость
Населённые пункты Резекненского края